Espuri Servili Prisc, censor el 378 junt amb Quint Cleli Sícul.
 Espuri Servili Prisc Estructe, cònsol el 476 aC amb Aule Virgini Tricost.
 Gai Servili, diversos personatges.
 Gneu Servili Cepió, diversos personatges.
 Gneu Servili Gemí, magistrat romà cònsol el 217 aC junt amb Gai Flamini.
 Publi Servili Prisc Estructe, diversos personatges.
 Publi Servili Rul·le, tribú de la plebs el 63 aC.
 Publi Servili Vàtia, diversos personatges.
 Quint Servili Cepió, diversos personatges.
 Quint Servili Prisc Estructe, diversos personatges.
 Quint Servili Prisc Fidenes, diversos personatges:
 Servili Prisc, família de la gens Servília.